Els ciclòstoms (Cyclostomata, del grec kýklos, "cercle" i stóma, "boca") són una classe d'àgnats (peixos sense mandíbules) que inclou les mixines i les llamprees, que són els únics representants actuals dels àgnats, grup que va sorgir en el Paleozoic. Els ciclòstoms s'han considerat molt de temps com una agrupació parafilètica, però els darrers anys s'ha tornat a prendre en consideració com un clade.

Característiques 
Els ciclòstoms tenen aspecte semblant a les anguiles, encara que de grandària menor, i habiten en aigües marines i dolces. A diferència dels antics ostracoderms, els ciclòstoms han perdut la cuirassa òssia, i la seva pell està recoberta de mucus en comptes d'escates. Tenen un esquelet cartilaginós reduït, amb un notocordi que persisteix en la fase adulta. Disposen d'un òrgan sensorial situat en els laterals del cos, la línia lateral, mitjançant el qual perceben ones de pressió (moviments de l'aigua) que l'ajuden a conservar l'equilibri.

No posseeixen estómac. Posseeixen un tub digestiu amb una boca dotada de ventoses per agafar-se a les seves preses, i que allotja unes dents còrnies capaces de perforar els teixits. Respiren mitjançant unes borses branquials que parteixen de la faringe, a través de la qual penetra l'aigua de la qual extreuen l'oxigen per, posteriorment, sortir a través de les esquerdes branquials que tenen situades a banda i banda del cap. Disposen d'un cor que consta d'una aurícula, un ventricle i un si venós, i un sistema arterial i venós en circuit tancat. L'aparell excretor consta de dos ronyons.

Història i validació del terme 
Històricament, es creia que les mixines no tenien vèrtebres, de manera que quedaven fora dels autèntics vertebrats i per tant, no estaven directament emparentats amb les llamprees, segons el següent cladograma:

Però, amb posterioritat, diversos estudis filogenètics moleculars i morfològics van proporcionar fortes evidències que les llamprees (Hyperoartia) i les mixines (Myxini) formen un clade monofilètic i a més, van mostrar que les mixines posseeixen rudiments de vèrtebres durant el seu desenvolupament embrionari. Evidències fòssils recents també donen suport a la inclusió de les mixines dins els vertebrats al costat de les llamprees; això suggereix que les mixines són vertebrats que durant el transcurs de la seva història evolutiva van perdre les vèrtebres. El següent cladograma mostra les relacions de parentiu entre diversos grups de vertebrats:

Referències 

Àgnats